Cephalogonimus är ett släkte av plattmaskar. Cephalogonimus ingår i familjen Cephalogonimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Cephalogonimus